Forest City ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Forest City (Florida)
 Forest City (Illinois)
 Forest City (Indiana)
 Forest City (Iowa)
 Forest City (Kansas)
 Forest City (Maine)
 Forest City (Minnesota)
 Forest City (Missouri)
 Forest City (New York)
 Forest City (North Carolina)
 Forest City (Pennsylvania)

Siehe auch:
 Forest City Township